Вељко Трифуновић (Ужице, 4. августа 1998) српски је фудбалер који тренутно наступа за Железничар из Панчева.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Жарково
 Српска лига Београд : 2017/18.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1998.
Спортисти из Ужица
Српски фудбалери
Фудбалери Рада
Фудбалери Жаркова
Фудбалери Радничког Ниш
Фудбалери Радничког 1923
Фудбалери Вождовца
Фудбалери Железничара Панчево
Нападачи у фудбалу
Фудбалери Суперлиге Србије